USS Independence («Індепе́нденс», букв. — «Незалежність») — кораблі ВМС США.

 Independence — бригантина, збудована у 1776 році. Несла службу у складі флоту штату Массачусетс. Захоплена англійцями у 1777 році.
 USS Independence (1776) — 10-гарматний шлюп, збудований у 1776 році. Ніс службу у складі Континентального флоту. Розбився у 1778 році.
 USS Independence (1814) — перший лінійний корабель, збудований у 1814 році. Використовувався як блокшив до 1912 року. Утилізований у 1915 році.
 USS Independence (SP-3676) — ударний транспорт типу «Heywood», збудований у 1918 році. На службі до 1919 року. Перейменований на «Neville», брав участь у Другій світовій війні. Розібраний у 1957 році.
 USS Independence (CVL-22) — легкий авіаносець США часів Другої світової війни однойменного типу. На службі протягом 1943—1946 років. Потоплений як мішень при випробуванні нових видів зброї.
 USS Independence (CV-62) — важкий ударний авіаносець США типу «Форрестол». На службі протягом 1958—1998 років. Очікує утилізації.
 USS Independence (LCS-2) — бойовий корабель прибережної зони. Головний корабель однойменного типу. У строю з 2010 року.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни